Гипроприбо́р — проектная организация:
 Гипроприбор — институт по проектированию приборостроительных заводов в Орле.
 Гипроприбор — институт по проектированию промышленных предприятий и сооружений, производственных, общественных, административных и жилых зданий в Санкт-Петербурге.
 Гипроприбор — архитектурная и проектная организация в Ярославле.